AVAS steht für:

 Acoustic Vehicle Alerting System, System für künstliche Fahrgeräusche für Elektrofahrzeuge
 Automatische VOLMET-Ausstrahlung, ein Wetterinformationssystem für die Luftfahrt
 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului zu Deutsch Behörde für Verwertung von Staatsvermögen in Rumänien
 den Avas-Berg bei Miskolc in Ungarn (siehe z. B.: Fernsehturm Miskolc-Avas)

Abkürzung